Benskin ist der Familienname folgender Personen:

 Sammy Benskin (1922–1992), US-amerikanischer Jazz- und Rhythm-and-Blues-Pianist
 Sonja Benskin Mesher (* 1947), britische Malerin